Pericolo imminente (Clear and Present Danger) – romanzo di Tom Clancy del 1989
 Sotto il segno del pericolo (Clear and Present Danger) – film del 1994 diretto da Phillip Noyce